Souleymane ou Souleyman (en ) est un prénom masculin d’origine arabe, équivalent en hebreu standard de  ; la variante arabe dialectale usuelle en Afrique du Nord et en Arabie est Slimane ou Souleiman.

Personnalités

Personnalités avec ce prénom 

Souleymane Baal, chef de guerre du  ;
Souleymane Cissé, cinéaste malien (1940- ) ;
Souleymane Diawara, joueur sénégalais jouant a l'Olympique de Marseille.

Personnalités avec ce nom

Voir aussi 
 
 
 

Prénom africain
Prénom masculin
Homonymie de prénom